Game Developer (website), voorheen Gamasutra, een website gericht op alle aspecten van computerspelontwikkeling
 Game Developer (tijdschrift), een opgeheven maandelijks tijdschrift voor de computerspelindustrie
 Computerspelontwikkelaar, een softwareontwikkelaar of -bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van computerspellen
 Computerspeluitgever, een bedrijf dat computerspellen uitgeeft

Zie ook
 Computerspelontwikkeling